Де Ла Гарза () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Ла Гарза, Алана — американская актриса.
 Де Ла Гарза, Медисон (род. 2001) — американская актриса.